Jan Morks (dirigent-componist), een Nederlands componist, dirigent en musicus
Jan Morks (klarinettist), een Nederlands jazzmusicus